Эль-Ха́мра:

 Эль-Хамра — вилайетный центр в провинции Эд-Дахилия Султаната Оман.
 Эль-Хамра — пустыня на северо-западе Ливии.
 Эль-Хамра — деревня в Сирии.